

Geografia
San Juan Nepomuceno – comune della Colombia nel dipartimento di Bolívar
San Juan Nepomuceno – città e distretto del Paraguay nel dipartimento di Caazapá

Marina
San Juan Nepomuceno – vascello dell'Armada Española (1766-1805)